prestiż – pojęcie społeczne
 prestiż – pojęcie socjolingwistyczne
 Prestiż – powieść autorstwa Christophera Priesta
 Prestiż – film w reżyserii Christophera Nolana, adaptacja powieści

Zobacz też 
 Prestige